2017 LOTTO Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland – druga impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2017. Zawody odbyły się 13 maja 2017 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Przemysława Pawlickiego. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Krystian Pieszczek i Paweł Przedpełski.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 12 maja.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, I
2017, I
Zawody sportowe w Warszawie
2017 w polskim sporcie
2017 w Warszawie